José Eduardo Dutra - político brasileiro
Carlos Eduardo Dutra de Oliveira - futebolista brasileiro
Eduardo Dutra Villa-Lobos - músico brasileiro

Desambiguações de antropônimos